Rio Gallatin

Localidades nos Estados Unidos
Gallatin (Missouri)
Gallatin (Tennessee)
Gallatin (Texas)
Condado de Gallatin (Illinois)
Condado de Gallatin (Kentucky)
Condado de Gallatin (Montana)

Desambiguações de topônimos